Hainburg an der Donau, Ausztria
Hainburg, Hessen, Németország